Long Distance Calling — немецкая пост-рок-группа, образовавшаяся в 2006 году в Мюнстере. Long Distance Calling — одна из немногих групп, удачно соединяющая, казалось бы, противоположные жанры рока: меланхоличный, медленно развивающийся, заставляющий пропустить сквозь себя каждую ноту, пост-рок; тяжелый, перегруженный гитарными рифами прогрессивный метал, в некоторых треках чувствуется сильное влияние эмбиента и индастриала. У Long Distance Calling нет своего вокалиста, их треки в основном инструментальные, однако есть несколько треков с приглашенными вокалистами: Peter Dolving из группы The Haunted (в треках The Very Last Day and Swallow the Water, с альбома Satelite Bay), Jonas Renkse из группы Katatonia(трек The Nearing Grave, с альбома Avoid The Light). Long Distance Calling выпустили два сингла и два полноценных альбома, прекрасно принятых критиками: Satellite Bay (2007) и Avoid the Light (2009). В 2008 году группа выступила на фестивалях Rock Am Ring и Roadburn, и в 2009 устроила турне по Германии.
В 2011 году группа выпустила свой третий одноименный альбом - 'Long Distance Calling'. На композицию Into the Black Wide Open было снято официальное видео.

В апреле 2016 года вышел новый альбом группы под названием Trips. В записи четырех треков принимал  участие приглашенный норвежский вокалист Петер Карлсен.

Дискография 
 dmnstrtn (2006, limited-edition demo)
 Satellite Bay (2007)
 090208 (2008, Split-EP with Leech)
 Avoid The Light (2009)
 Long Distance Calling (2011)
 The Flood Inside (2013)
 Nighthawk (2014, EP)
 Trips (2016)
 Boundless (2018)
 How Do We Want to Live? (2020)
 Ghost (2021, EP)
 Eraser (2022)

Примечания

Ссылки 
 Официальный веб-сайт
 Страница Long Distance Calling на Facebook
 Long Distance Calling на progarchives.com
 Long Distance Calling на Last.fm
 Long Distance Calling на Sputnikmusic
 интервью с Jan Hoffmann
  Интервью с Яном Хоффманном (июль 2013)

Группы построка
Прогрессив-метал-группы Германии
Рок-группы Германии
Музыкальные коллективы, появившиеся в 2006 году